Fort Gaines ist der Name mehrerer Orte in den USA:

Fort Gaines (Georgia), einer Stadt im Clay County (Georgia)
Fort Gaines (Alabama), einem Fort auf  Dauphin Island